LYD, a Líbiai dinár rövidítése;
lyd, zenei dallam, hangnem.